Zečevi ili dvojezupci (Lagomorpha), red iz nadreda Euarchontoglires viših sisavaca. 
 Zečevi (porodica) (Leporidae), porodica iz reda Lagomorpha
 Zec (zviježđe), zviježđe
 Zec planina
 Zec (Krk) ili Zečevo

Ostalo:

 Zec (Winnie Pooh), lik iz crtanog filma Velike pustolovine Winnieja Pooha
 Zec (album), glazbeni album